Wieża 10 m indywidualnie kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas letnich igrzysk olimpijskich w 2000. Eliminacje odbyły się 22 września, a półfinał oraz finał zostały rozegrane 24 września.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 40 zawodniczek z 24 państw. Osiemnaście zawodniczek z najlepszymi wynikami w eliminacjach awansowało do półfinału, dwanaście zawodniczek z najlepszym rezultatem w półfinale zaś awansowało do finału.

Zawody w tej konkurencji wygrała reprezentantka Stanów Zjednoczonych Laura Wilkinson. Drugą pozycję zajęła zawodniczka z Chin Li Na, trzecią zaś reprezentująca Kanadę Anne Montminy.

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Skoki do wody na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000